Rudolf Abel (1868–1942) német bakteriológus, orvos
 Rudolf Abel (1903–1971) szovjet hírszerző